Госуда́рственная информацио́нная систе́ма о госуда́рственных и муниципа́льных платежа́х (ГИС ГМП) представляет собой централизованную систему, обеспечивающую прием, учёт и передачу информации между её участниками, которыми являются администраторы доходов бюджета, организации по приему платежей, порталы, многофункциональные центры, взаимодействие которых с ГИС ГМП производится через систему межведомственного электронного взаимодействия. ГИС ГМП позволяет физическим и юридическим лицам, а самое главное без ссылок на источник  получить информацию о своих обязательствах перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по принципу «единого окна».

Создана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Федеральное казначейство осуществляет функции по созданию, ведению, развитию и обслуживанию ГИС ГМП.

Положительный эффект 
 Граждане и организации избавлены от необходимости предъявлять документы, подтверждающие факт внесения платы за услугу, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных и муниципальных услуг.
 Стало возможным получить информацию обо всех начислениях и платежах:
 на портале государственных услуг,
 в многофункциональном центре,
 в банке по запросу гражданина.

Основная цель создания ГИС ГМП 
Наличие единого источника сведений о фактах оплаты заявителями платежей при получении платных государственных и муниципальных услуг, без требования с заявителя документов, подтверждающих оплату.

ГИС ГМП является информационной системой, предназначенной для размещения и получения информации об уплате физическими и юридическими лицами:
 платежей за оказание государственных и муниципальных услуг,
 платежей за оказание услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ),
 платежей за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг,
 платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
 иных платежей, в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» дополнительно предусматривает направление в ГИС ГМП информации, необходимой для выплаты задолженности по исполнительному документу, при включении в банк данных ФССП России сведений о возбуждении исполнительного производства.

Участники ГИС ГМП 
 Федеральное казначейство — оператор системы: отвечает за создание, развитие и обслуживание ГИС ГМП, определяет правила её использования.
 Администраторы доходов — сообщают о начислениях:
 предприятия ЖКХ;
 ФНС;
 ГИБДД;
 ФССП;
 другие ведомства;
 и автономные учреждения.
 Агенты, принимающие платежи — сообщают об оплате платежей:
 банки и расчётно-кассовые центры,
 платёжные терминалы,
 отделения Почты России.
 Портал государственных услуг, многофункциональный центр — предоставляют гражданам информацию о начислениях и платежах.

Обязанность поставщиков информации 
Администраторы доходов и агенты, принимающие платежи, обязаны незамедлительно направлять в ГИС ГМП информацию о произведенных начислениях и платежах.

См. также 
 Государственная услуга

Примечания

Ссылки 
 Страница ГИС ГМП на официальном сайте Федерального казначейства

Информационные технологии
Электронное правительство России